BT je lahko:
 IATA oznaka za Air Baltic
 BT (tank)
 ISO 3166-1 oznaka za Butan
 Brian Transeau, znan ustvarjalec elektronske plesne glasbe
 BackTrack, operacijski sistem temelječ na GNU/Linuxu, s poudarkom na testiranju varnosti omrežij.

Glej tudi